La peccatrice, film de Roberto Roberti sorti en 1916 ;
 La peccatrice, le titre original de Le Salaire du péché, film d'Amleto Palermi sorti en 1940 ;
 Peccatrice bianca, le titre original de , film de Goffredo Alessandrini sorti en 1949 ;
 Wanda la peccatrice, le titre original de Wanda la pécheresse, film de Duilio Coletti sorti en 1952 ;
 La peccatrice dell'isola, le titre original de La Fille de Palerme, film de Sergio Corbucci sorti en 1954.